Бомбаррал:

 Бомбаррал — посёлок городского типа в Португалии, в составе округа Лейрия.
 Бомбаррал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.